

Bom Sucesso est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 Bom Sucesso est une municipalité de l'État de la Paraïba
 Bom Sucesso est une municipalité de l'État du Paraná
 Bom Sucesso do Sul est une municipalité de l'État du Paraná
 Bom Sucesso de Itararé est une municipalité de l'État de São Paulo

Jardin botanique de Bom Sucesso

Autres 
 Bom Sucesso est une telenovela brésilienne de 2019.

Homonymie de toponyme